Епанешников — фамилия; имеет женскую форму Епанешникова.
 Епанешников, Александр Николаевич (1954—1993) — российский военнослужащий, майор, Герой Российской Федерации (1994, посмертно).
 Епанешников, Иван Николаевич (1854—после 1915) — генерал-лейтенант, командующий Оренбургской казачьей конно-артиллерийской бригадой и Оренбургским 3-м казачьим полком.
 Епанешников, Михаил Михайлович (1915—1973) — специалист в области светотехники и освещения.

 Епанешникова, Эра Ивановна (1927—1977) — казахстанская певица. См. также 
 Епанешниково
 Епанечников